Боковиков — фамилия.

Известные носители:

Мужчины

A 
 Боковиков, Александр Александрович (1956-2010) — российский государственный деятель. Губернатор Эвенкийского автономного округа в 1997-2001 гг.

В 
 Боковиков, Владимир Николаевич (род. 1946) — российский военный деятель. Герой России.